El término Clorinda puede referirse a:
Clorinda, ciudad de Argentina.
Aeropuerto de Clorinda, en Argentina.
Clorinda, marca chilena de cloro o lejía.
Clorinda, nombre femenino.
ARA Clorinda (P-63), lancha de la Armada Argentina.
Clorinda Corradi, cantante de ópera italiana.
Clorinda Málaga de Prado, socialite peruana.
Clorinda Matto de Turner, escritora peruana.